Barbara Longhi
 Damiano Longhi (Faenza, 1966), futbolista italià que jugava de migcampista destacat a les files del Calcio Padova
 Raúl Marcos Longhi Aizpún
 Roberto Longhi (Alba, Regne d'Itàlia, 1890 - Florència, 1970), historiador de l'art